A prova de estrada masculina do ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi realizada no dia 22 de agosto na Plataforma Flutuante Marina Bay, em Cingapura.  

O evento consistiu de cinco voltas de 9,6 km, perfazendo um total de 48 km. Os três rapazes de cada equipe nacional competiu nesta prova. Embora não distribuísse medalhas, o evento contou pontos para a competição por equipes. Apenas o primeiro colocado de cada país ganhava os pontos para seu time. Porém, como forma de incentivar a disputa, se os três ciclistas do mesmo país completassem a prova, a equipe receberia uma bonificação de -5 pontos. Caso, dois atletas ficassem entre os 16 primeiros colocados, a bonificação seria de -10 pontos.

Resultados 
A prova começou aproximadamente às 11:30 (UTC+8).

Eventos do ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010